Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье́ (; 5 февраля 1626, Париж — 17 апреля 1696, Гриньян, Прованс) — французская писательница, автор «Писем» — самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия. В её честь назван кратер Севинье на Венере.

Биография 

Отец мадам де Севинье, Сельс-Бенинь де Рабютен-Шанталь, погиб в бою (1627).
Воспитывалась дедом, а затем его братом. Благодаря своим учителям — Жану Шаплену и Жилю Менажу — прекрасно владела итальянским языком, в меньшей степени — латынью и испанским. В 1644 году вышла замуж за маркиза Анри де Севинье (1623—1651). Брак был несчастливым. Её супруг был неравнодушен к прекрасному полу и изменял ей направо и налево. В 1652 году он был убит на дуэли из-за любовницы, мадам де Гондрана, оставив молодую вдову с двумя детьми — сыном и дочерью. После гибели мужа мадам де Севинье посвятила себя воспитанию детей. Жила преимущественно в Париже, общалась с мадам де Лафайет, Франсуа де Ларошфуко, кардиналом де Рецем, мадемуазель де Монпансье. С 1677 года жила в парижском отеле Карнавале. Зимой 1695—1696 годов находилась в замке своей дочери мадам де Гриньян; здесь и скончалась. Похоронена в храме Гриньяна. Во время Великой французской революции могила была вскрыта, останки уничтожены. Её череп был распилен пополам с тем, чтобы сравнить его с анатомическими особенностями обычных людей.

«Письма» 

Мадам де Севинье очень болезненно переносила разлуку с дочерью (та, выйдя замуж, перебралась в Прованс) и на протяжении почти тридцати лет вела с ней переписку (три-четыре письма в неделю). Кроме того, среди её адресатов — Менаж, её родственник Бюсси-Рабютен, её близкий друг Арно де Помпонн. Бюсси-Рабютен включил несколько её писем в собственные мемуары (1696). Первое отдельное издание писем вышло в 1726. В 1754 г. вышла большая подборка из 772 писем. На сегодняшний день известно 1120 писем мадам де Севинье, авторство части из которых сомнительно (оригиналы сохранились лишь в незначительной степени). В письмах проявилась высокая начитанность автора — мадам де Севинье знала произведения Рабле и Монтеня, Мадлен де Скюдери и Ла Кальпренеда, пьесы Корнеля и Расина, исторические сочинения Тацита, книги итальянских писателей (Ариосто и Тассо) и французских богословов.

Письма разнообразны по содержанию и интонации: иногда они напоминают светскую и, шире, газетную хронику; из них можно узнать о процессе Николя Фуке, о смерти Франсуа Вателя, о женитьбе герцога Лозена. Стиль писем временами связан с прециозностью и галантной традицией, но он отражает также влияние картезианства и янсенизма. Глубокий психологизм писем мадам де Севинье созвучен главному произведению её подруги мадам де Лафайет — «Принцессе Клевской».

По случаю 300-летия смерти мадам де Севинье в 1996 г. во Франции была учреждена Премия Севинье за лучшую публикацию ранее не изданных писем.

В России в 1820—1830-х годах была популярна женская причёска с длинными локонами по сторонам и гладко на пробор причёсанными волосами на темени, которая в честь писательницы называлась «севиньё».

Интересные факты 
Де Севинье является автором популярного в России афоризма. Перефразируя, его использовали также Генрих Гейне и Бернард Шоу
Чем больше я познаю людей, тем больше люблю собак
А также другие афоризмы:

День длится двенадцать часов, а ночь — больше пятидесяти.

Неверность могут простить, но не забыть.

Чтобы понять, как мы надоедливы, достаточно вспомнить, какими занудами бывают другие, когда говорят с нами.

Мы всегда готовы стоически переносить несчастья ближнего.

Долгие надежды ослабляют радость так же, как долгие болезни ослабляют боль.

Нет таких наслаждений и радостей, которые не теряли бы этого названия, когда они достаются легко и во множестве.

Я заметила, что человеку крайне редко хватает учтивости умереть, когда этого желают все.

Примечания

Источники 
 Дезен Н. А. Проблема жанра и традиции в письмах Мари де Севинье (о французском эпистолярном жанре XVII в.) // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1988. № 3. С.69-75.
  Мадам де Севинье. Письма. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 304 с. ISBN 978-5-389-02586-8.
 Duchêne R. Naissances d’un écrivain : Madame de Sévigné. — P.: 1996.
 Duchêne R. Chère Madame de Sévigné. — P.: 2004.

Электронные ресурсы 
 Письма мадам де Севинье в электронной библиотеке «Gallica»
 Избранные письма в переводе на русский язык Элины Войцеховской и Юрия Белоцерковского
 Н. В. Забабурова. Письма мадам де Севинье: новый эпистолярный дискурс
 Н. В. Забабурова. Письма мадам де Севинье: феномен частной жизни

Персоналии:Витре
Французские писательницы XVII века
Эпистолографы Франции
Маркизы Франции
Умершие от оспы